Маседония (; ) е и английското и португалското произношение на Македония и може да се отнася за:

Преса 
 „Маседония“, списание на Централния комитет на Македонската политическа организация, излизало от януари до декември 1932 година в Индианаполис;

Населени места 
 Бразилия
 Маседония, община в щат Сао Пауло;

 Съединени американски щати
 Маседония, Айова;
 Маседония, Алабама;
 Маседония, Вирджиния;
 Маседония, Джорджия;
 Маседония, Илинойс;
 Маседония, Кентъки;
 Маседония, Ню Джърси;
 Маседония, Охайо;
 Маседония, Тенеси;
 Маседония, Южна Каролина;

Вижте също 
 Македония
 Маседоан
 Мачедония